Zagórnie (ukr. Загір'я) – wieś na Ukrainie w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. grupa domów wsi Kamionka Wołoska w powiecie rawskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Загір'я (Zagórnie) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon żółkiewski